Куртяк — українське прізвище.

Відомі носії 
 Куртяк Богдан Тарасович ( 11 березня 2000) — український футболіст, гравець «УФК-Карпати» (Львів) та Юнацької збірної України з футболу (U-18).
 Куртяк Євген Григорович ( 11 лютого 1936 —  17 вересня 1996) — український письменник, журналіст. Член Спілки журналістів України (1958). Член Спілки письменників України (1962).
 Куртяк Іван Федорович ( 21 лютого 1888 —  2 січня 1933) — громадсько-політичний діяч, педагог, мадярон.
 Куртяк Федір Федорович ( 16 липня 1979) — український науковець, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник, доцент кафедри зоології Ужгородського національного університету.
 Мосійчук Ярослава Володимирівна (з дому — Куртяк;  6 червня 1960) — українська акторка. Народна артистка України (2016). Член Національної спілки театральних діячів України.

Українські прізвища